Präsenzpflicht steht für:

 Präsenzpflicht, Pflicht, während der Arbeitszeit am Arbeitsplatz zu sein, siehe Präsenz #Verfügbarkeit
 Präsenzpflicht (Arzt), Pflicht zur Erreichbarkeit von Vertragsärzten 
 Präsenzpflicht (Kirchenrecht), kirchenrechtlicher Begriff
 Präsenzpflicht, in Österreich Pflicht, für den Militärdienst präsent zu sein, siehe Präsenzdienst
 Präsenzpflicht (Studium), Pflicht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen
 Präsenzpflicht (Schule), siehe Schulpräsenzpflicht in der COVID-19-Pandemie 

siehe auch:
 Präsentismus